Government Gazette ist der englische Begriff für das Amtsblatt in zahlreichen Staaten, darunter:

 Government Gazette (Indien)
 Government Gazette (Kenia)
 Government Gazette (Malawi)
 Government Gazette (Namibia)
 Government Gazette (Südafrika)
 Royal Thai Government Gazette, Thailand